João Salgueiro pode-se referir a:
 João Maurício Fernandes Salgueiro, político e economista português;
 João Manuel Guerra Salgueiro, embaixador português junto das Nações Unidas;
 João Inácio de Ferreira Girão Salgueiro da Costa, cavaleiro tauromáquico português.

Desambiguação